Compile (computerspelbedrijf), een Japanse computerspelonderneming
Compiler, een computerprogramma dat een in een brontaal geschreven programma vertaalt in een semantisch equivalent programma in een doeltaal
Parsergenerator, ook wel compiler compiler genoemd, een programma dat helpt bij het implementeren van een compiler

Zie ook 
Compilatie (doorverwijspagina)